Cuexcomate, ősi eredetű gabonatároló építmény, amit Mexikó Morelos államában néhol még ma is használnak
Cuexcomate, 13 méteres gejzírkúp a mexikói Puebla városában, a közhiedelem a világ legkisebb vulkánjának tartja